Franciaország
Reilhac, település Cantal megyében
Reilhac, település Lot megyében